Assam bzw. ASSAM steht für:
 
 Assam (Assamesisch: অসম, Asam), ein indischer Bundesstaat, Hauptstadt und Regierungssitz ist Dispur
 Assam (Tee) (Assamesisch: অসম, Hindi: आसाम auch असम), eine Teesorte aus dem gleichnamigen Anbaugebiet in Nordost-Indien (Assam)

 ASSAM, türkischer Thinktank

Assam ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Assam (1919–1997), mexikanischer Ringer
 Tarek Assam (* 1962), deutscher Tänzer, Choreograf und Ballettdirektor

Siehe auch:
 Asam
 Assam-Kurzschwert

ASSAM